Qayyum ist der Familienname folgender Personen:

 Abdul Qayyum Khan, pakistanischer Hockeyspieler
 Amir Qayyum (1981–2006), pakistanischer Serienmörder
 Danish Qayyum (* 2002), singapurischer Fußballspieler
 Malik Abdul Qayyum, pakistanischer Generalstaatsanwalt
 Sardar Abdul Qayyum († 2015), pakistanischer Politiker